Алексе́й Миха́йлович Васи́льев:
 Васильев, Алексей Михайлович (род. 1975) — российский документалист, телеведущий, сценарист, комментатор лёгкой атлетики и фигурного катания.
 Васильев, Алексей Михайлович (род. 1939) — советский и российский арабист и африканист, академик Российской академии наук.
 Васильев, Алексей Михайлович (1882—1956) — российский и советский химик, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники ТАССР и РСФСР, заведующий кафедрой аналитической химии КХТИ.